Темпо може бити:

 темпо, музички израз за опис брзине.
 Светозар Вукмановић Темпо (1912-2000), правник, генерал, друштвено-политички радник СФРЈ и народни херој Југославије.
 Темпо кеш енд кери, српски ланац хипермаркета, део Делта Холдинга.
 TEMPO, органско једињење.
 Темпо (српски часопис)